Franzosenkriege ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Kriege des 17. bis frühen 19. Jahrhunderts. Insbesondere werden damit bezeichnet:
 mehrere Kriege, in denen sich unter anderem Frankreich unter Ludwig XIV. und das Heilige Römische Reich gegenüberstanden:
 Holländischer Krieg 1672–1679
 Pfälzischer Erbfolgekrieg 1688–1697
 Spanischer Erbfolgekrieg 1703–1714
 ferner auch die Koalitionskriege zwischen 1792 und 1815. Insbesondere in Österreich wird der Begriff Franzosenkriege überwiegend auf die Koalitionskriege bezogen.

Krieg (17. Jahrhundert)
Krieg (18. Jahrhundert)
Deutsche Militärgeschichte
Krieg (Frankreich)
 Franzosen
Österreichische Militärgeschichte
Krieg (Spanien)